Sweden Hockey Games 1995 spelades under perioden 9 - 12 februari 1995, och vanns av Sverige före Ryssland och Tjeckien.

Kanada kritiserades för låg spelkvalité, bland annat efter en förlust med 0-6 mot Ryssland. Rop efter Finlands deltagande började höras alltmer.

Tabell

Resultat

Källor

Fotnoter

Sport i Sverige 1995
Ishockeysäsongen 1994/1995
1995
Internationella sportevenemang i Stockholm
Stockholm under 1990-talet